

Carriera 
Alexandra Osborne ha vinto 1 titolo in doppio nel circuito ITF in carriera. Il 21 ottobre 2019 ha raggiunto il best ranking mondiale nel singolare, nr 626; il 31 gennaio 2022 ha raggiunto il miglior piazzamento mondiale nel doppio, nr 412.

Ha fatto il suo debutto al Phillip Island Trophy 2021, partecipando nel doppio in coppia con Astra Sharma, uscendo sconfitte al primo turno dal team composto da Petra Martić e Anastasija Sevastova.

Statistiche ITF

Doppio

Vittorie (1)

Sconfitte (6)

Note

Collegamenti esterni